Il singolare del torneo di tennis Guangzhou Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Eliot Teltscher 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)
 Eliot Teltscher (finale)
 Mel Purcell (primo turno)
 Terry Moor (semifinali)

 Ramesh Krishnan (primo turno)
 Bruce Manson (primo turno)
 Wolfgang Popp (primo turno)
 Haroon Ismail (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guangzhou Open 1980